Murri, bergant, brivall, danyós.
 Murri (ètnia), poble aborigen australià.
 Muntanyes Murree, muntanyes del Panjab (Pakistan) al tahsil de Murree
 Tehsil de Murree, al districte de Rawalpindi.
 Murree (poble), Union council del tehsil de Murree.